Галисийцы в Швейцарии — галисийские иммигранты и их потомки, поселившиеся в Швейцарии. В 2016 году их проживало около 40 983 жителей. Галисийская иммиграция в Швейцарию сформировала одну из крупнейших галисийских общин в Европе, будучи крупнейшей галисийской диаспорой в Европе, опережая Францию. Швейцария занимает пятое место в мире с наибольшим галисийским присутствием, опережая другие европейские страны, такие как Германия или Великобритания.

Среди знаменитых швейцарцев галисийского происхождения наиболее известны футболисты Рикардо Кабаньяс, Рауль Кабаньяс, Лорис Бенито, Франсиско Родригес, Рикардо Родригес, Роберто Родригес, Херардо Сеоане, актёр и рэпер Карлос Леаль, кёрлингист Мартин Риос, актриса и телеведущая Исабель Бланко.

История 
Исторически сложилось так, что на протяжении долгого времени из Галисии наблюдался отток населения в остальную часть Испании, кроме того галисийская эмиграция за рубеж была массовой в период с конца XIX века до начала XX века. В период с 1900 по 1981 год отъезд людей из Галисии составил более 825 000 человек. Гражданская война в Испании, падение Второй Испанской республики и приход к власти Франсиско Франко также явились важным фактором. Это мотивировало новую волну эмиграции из Галисии в другие европейские страны, особенно во Францию, Швейцарию, Германию и, в меньшей степени, в Соединенное Королевство.

Примечания 

Галисийская диаспора
Народы Швейцарии